Нуево Верхел има више значења:

 Нуево Верхел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Верхел (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Верхел (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Верхел (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Верхел, Лома Бонита (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику